MFK Topvar Topoľčany (celým názvem: Mestský futbalový klub Topvar Topoľčany) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Topoľčany. Založen byl v roce 1912 pod názvem Nagytapolcsanyi LTE. Od sezóny 2008/09 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Vojtecha Schotterta s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Nagytapolcsanyi LTE (Nagytapolcsanyi Labda-Rúgo és Tenisz Egylet)
 1913 – Nagytapolcsanyi SK (Nagytapolcsányi Sport Kör)
 1918 – RTJ Topoľčany (Robotnícka telovýchovná jednota Topoľčany)
 1921 – ŠK Topoľčany (Športový klub Topoľčany)
 1923 – AC Sparta Topoľčany (Atletický club Sparta Topoľčany)
 1929 – AC Juventus Topoľčany (Atletický club Juventus Topoľčany)
 1939 – AŠC Juventus Topoľčany (Atletický športový club Juventus Topoľčany)
 1939 – TS Topoľčany (Telovýchovný spolok Topoľčany)
 1952 – TJ Spartak Topoľčany (Telovýchovná jednota Spartak Topoľčany)
 1995 – MFK Topoľčany (Mestský futbalový klub Topoľčany)
 1996 – MFK VTJ Topoľčany (Mestský futbalový klub Vojenská telovýchovná jednota Topoľčany)
 2003 – MFK Topvar Topoľčany (Mestský futbalový klub Topvar Topoľčany)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1938–1940: 1. slovenská liga
 1950: Celostátní československé mistrovství II
 1954: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1957–1959: 2. liga – sk. B
 1959–1960: Krajský přebor – sk. Západ
 1960–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1978: Divize E
 1978–1980: Divize – sk. Střed
 1980–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1984: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1984–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1995: 3. liga – sk. Západ
 1995–1997: 4. liga 
 1997–2000: 3. liga – sk. Západ
 2000–2002: 2. liga
 2002–2003: 3. liga – sk. Západ
 2008–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
MFK Topvar